Lafarre (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Lafarre (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy